Немет може да се отнася за:
 Ласло Немет (1901 – 1975), унгарски писател
 Миклош Немет (р. 1948), унгарски политик